

Francia 
 Dambach – comune del dipartimento del Basso Reno (Alsazia)
 Dambach-la-Ville – comune del dipartimento del Basso Reno (Alsazia)

Germania 
 Dambach – comune del circondario di Birkenfeld (Renania-Palatinato)